Surinamers, inwoners van Suriname, mensen die afkomstig zijn uit Suriname of mensen van Surinaamse afkomst
 De Surinamer, krant in Suriname van 1894 tot 1955